

Nom commun 
Longhi peut désigner :
 longhi, un vêtement en coton en forme de tube ;
 longhi ou abam, arbre des forêts équatoriales d’Afrique centrale ;
 longhi ou akatio, arbre des forêts tropicales et équatoriales d’Afrique.

Patronyme 

famille
 Famille Longhi, famille d'artistes italiens, des peintres et des architectes vénitiens ;

personnalités
 Alessandro Longhi (1733-1813), peintre et graveur vénitien, fils de Pietro Longhi ;
 Jean Longhi (1911-2005), résistant français ;
 Jhonatan Longhi (1988-), skieur alpin brésilien ;
 Martino Longhi l'Ancien (1534-1591), architecte ;
 Onorio Longhi (1568-1619), son fils, architecte ;
 Pierre Longhi (1909-1942), résistant communiste français ;
 Pietro Longhi, de son vrai nom Pietro Falca (1701-1785), peintre vénitien ;
 Roberto Longhi (1890-1970), historien de l'art italien.

Voir aussi 
 

Patronyme italien